Тыхы:

 Тыхы — город в Польше, в Силезском воеводстве. 
 «Тыхы» — польский футбольный клуб из города Тыхы.
 «Тыхы» — польский хоккейный клуб из города Тыхы.
 «Тыхы» — хоккейная арена в городе Тыхы.